Lingua yau (Morobe) (codice ISO 639-3 yuw)
Lingua yau (Sandaun) (codice ISO 639-3 yyu)